ACS — акронім латинкою, що може означати наступне.

Наука та технології
  () — синдром, що включає такі захворювання, як гострий інфаркт міокарда, нестабільну стенокардію тощо.
  () — фермент, що задіяний в метаболізмі ацетату.
 Надоболонка антицентру () — ділянка поблизу антицентру Чумацького Шляху, що випромінює у радіолінії Гідрогену 21 см.
 Adobe Creative Suite — дизайнерський пакет, набір професійних застосунків для роботи з комп'ютерною графікою, документами і вебзмістом виробництва Adobe.

Розваги 
 Американська історія злочинів () — голлівудський телесеріал, знятий на основі реальних подій. Прем'єра відбулася у кабельній мережі FX в США 2 лютого 2016 року.
 Antichrist Superstar () — другий студійний альбом гурту Marilyn Manson.

Організації та товариства 
 Американське хімічне товариство () — фахове товариство засноване у 1876 році у США для підтримки досліджень з хімії.
 Американська колегія хірургів () — це освітня асоціація хірургів, створена у 1913 році
 () — американська волонтерська організація.

Військова справа та уряд 
  () — вогнетривка сорочка з номексу, розроблена для Армії США як доповнення до вогнетривкої уніформи.

Див. також 
слова з таких самих літер
 Ács — місто на півночі Угорщини у медьє Комаром-Естергом.
 Acs — око латиською мовою.